Sin City - série de HQ
 Sin City - A Cidade do Pecado - filme com Bruce Willys e Jessica Alba
 Sin City (estúdio) - produtora de filmes pornográficos

Outros usos
 Sin City é um apelido da cidade de Las Vegas (EUA)
 "Sin City" é também uma canção do álbum Powerage, da banda AC/DC

Ver também
 SimCity - um jogo de computador 

Desambiguação